La princesa María del Reino Unido, duquesa de Gloucester y Edimburgo (Londres; 25 de abril de 1776 - Londres; 30 de abril de 1857), fue una princesa del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, ya que era la undécima de los quince hijos de los reyes Jorge III del Reino Unido y Carlota, hasta su muerte. Después, paso a ser también duquesa consorte de Gloucester y Edimburgo, entre 1816 hasta su muerte,  ya que había contraído matrimonio con el duque Guillermo Federico. De los 13 hermanos que llegaron a la edad adulta, María fue la última en morir, y también fue la única de los hijos de Jorge III que llegó a aparecer en una fotografía.

Primeros años

María nació el 25 de abril de 1776, en el Palacio de Buckingham, Londres, 11.ª hija del rey Jorge III del Reino Unido y de su esposa, la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Fue presentada en la corte a los dieciséis años, durante el cumpleaños de su padre. 

Vivía junto a sus hermanas Sofía y Amelia, y pasaban la mayor parte del tiempo juntas, aunque tenían habitaciones individuales. No estaban sometidas a la misma vigilancia que sus hermanas mayores, y pasaban mucho tiempo lejos de sus padres, con quienes se comunicaban por carta. Las tres princesas estaban consideradas unas niñas indómitas, como explica el pintor John Singleton Copley, que tenía mucha dificultad para pintarlas, ya que se negaban a quedarse quietas. En comparación con la formación cuidadosamente planeada de sus hermanas Carlota, Augusta e Isabel, la educación dada a estas tres princesas más jóvenes fue bastante relajada.

En torno a 1796, María se enamoró del príncipe holandés Guillermo Jorge Federico de Orange-Nassau que estaba exiliado con su familia en Londres. Guillermo era hijo de Guillermo V de Orange-Nassau, y hermano menor del futuro rey Guillermo I de los Países Bajos. Sin embargo, no llegaron a casarse debido a que Jorge III dispuso que sus hijas mayores debían casarse primero. En 1799, el príncipe Guillermo murió de una infección mientras servía en el ejército, y a María se le permitió guardar luto oficial.

María sentía un especial afecto por su hermana más pequeña, la princesa Amelia, a quien cuidó devotamente durante su enfermedad, y cuya prematura muerte en 1810 la sumió en una profunda tristeza.

Matrimonio
Aunque no le seducía la idea de casar a sus hijas, el rey Jorge había expresado su intención de encontrarles maridos adecuados cuando tuviesen edad para contraer matrimonio. Sin embargo, los frecuentes ataques de locura que sufría el rey, y el deseo de la reina de que sus hijas le hiciesen compañía mientras viviese, impidieron que las princesas fueran cortejadas por los posibles candidatos. 

Aun así, María se casó en 1816 con su primo hermano, el príncipe Guillermo de Gloucester y Edimburgo. La pareja vivió en el Bagshot Park, pero tras la muerte de Guillermo, María se mudó a White Lodge, en Richmond Park. No tuvieron hijos, y según se dice, María se convirtió en la tía favorita de la reina Victoria.

María estaba muy unida a su hermano mayor, Jorge, con quien compartía la aversión hacia la esposa de este, Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel. Cuando esta partió a Italia felicitó a su hermano diciéndole: "¡Quiera el cielo que no regrese y que nunca más volvamos a verla!".

Muerte
María murió en Gloucester House (Londres) el 30 de abril de 1857, siendo la última de sus hermanos en morir, y fue enterrada en la Capilla de San Jorge de Windsor.

Galería

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Princesas de Reino Unido de la casa de Hannover
Duquesas británicas por matrimonio